Ananke – w mitologii greckiej bogini i uosobienie konieczności, bezwzględnego przymusu
 Ananke – księżyc Jowisza
 Ananke – zespół muzyczny

Zobacz też 

 Grupa Ananke – grupa nieregularnych księżyców Jowisza